Das Sydney Darts Masters 2014 war ein Einladungsturnier im Dartsport, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert wurde. Es war Teil der World Series of Darts 2014 und wurde zum zweiten Mal ausgetragen.

Wie im Vorjahr setzte sich im Finale Phil Taylor durch.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde wurde im Modus Best of 11 legs ausgetragen. Das Viertelfinale fand im Modus Best of 15 Legs statt, während die Halbfinale über die Distanz Best of 19 Legs und das Finale im Best of 21 legs-Modus gespielt wurde.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 73.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
 Top 6 der PDC Order of Merit
 Zwei PDC-Wildcards
 Top 3 der DPA Australian Grand Prix Order of Merit
 Ein Gewinner eines neuseeländischen Qualifiers
 Eine DPA-Wildcard
 Zwei Gewinner eines australischen Qualifiers vom 25. und 26. August 2014

Die Top 4 dieser Spieler in der PDC Order of Merit ist dabei für das Turnier gesetzt.

PDC Order of Merit Plätze 1–6
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Simon Whitlock
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  James Wade

PDC-Wildcards
  Raymond van Barneveld
  Stephen Bunting

DPA Australian Grand Prix Order of Merit Plätze 1-4
  Laurence Ryder
  Shane Tichowitsch
  David Platt
  John Weber

DPNZ New Zealand National Champion
  Warren Parry

DPA-Wildcard
  Paul Nicholson

DPA Qualifier
  Kyle Anderson
  Damon Heta

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf Darts1

Einzelnachweise 

Sydney Darts Masters
World Series of Darts 2014